est une expression anglaise qu signifie le mur.

Pink Floyd 

 est le titre de plusieurs œuvres du groupe de rock progressif Pink Floyd et de Roger Waters :
 The Wall, l'album sorti en 1979
 Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980-81, l'album en concert de la tournée 1980-1981, sorti en 2000
 The Wall, la tournée donnée en 1980-1981, en promotion de l'album The Wall.
 The Wall Live in Berlin, le concert de charité tenu à Berlin par Roger Waters en 1990, et l'album qui en est extrait
 The Wall, la pièce de théâtre à venir qui sera jouée à Broadway
 Rebuild the Wall, une reprise de l'album de Pink Floyd en bluegrass (2001)
 Another Brick in the Wall, une de leurs chansons les plus connues
 The Wall Live, une tournée de concerts en 2010-2013.

Cinéma 
 The Wall, un film réalisé par Alan Parker en 1982, basé sur l'album de Pink Floyd
 The Wall, le titre anglais de Le Mur invisible, film autrichien réalisé par Julian Pölsler en 2012
 The Wall, un film américain réalisé par Doug Liman, sorti en 2017

Télévision 
 The Wall : Face au mur, un jeu télévisé, diffusé sur TF1, produit par Endemol France et animé par Christophe Dechavanne
 The Wall, un jeu télévisé américain diffusé sur la NBC, présenté par Chris Hardwick

Autre 
 The Wall, œuvre d'art minimaliste construite dans le quartier de SoHo, à New-York.
 The Wall, un groupe punk britannique fondé en 1978

Voir aussi